Corbești: több romániai helység elnevezése.

 Maroshollód: település Arad megyében, Marospetres (Petriș) része
 Hollószeg: település Bihar megyében
 Székelycsóka: település Maros megyében